Het pseudoniem van de 19e-eeuwse Franse satirische en politieke tekenaar Emmanuel Poiré, zie Caran d'Ache (tekenaar)
De Zwitserse producent van kunstbenodigdheden (genoemd naar de tekenaar), zie Caran d'Ache (bedrijf)
De Russische clown Karandasj